Montarville peut faire référence à :
 la seigneurie de Montarville ;
 la ville de Saint-Bruno-de-Montarville ;
 l'homme d'affaires Hartland de Montarville Molson ;
 la division sénatoriale fédérale de Montarville ;
 l'ancienne division sénatoriale provinciale de Montarville
 la circonscription électorale provinciale de Montarville ;
 la circonscription electorale fédérale de Montarville ;
 le boulevard De Montarville de Boucherville ;
 la rue Montarville de Saint-Bruno-de-Montarville ;
 le terminus De Montarville de l'Agence métropolitaine de transport.

Voir aussi 
 Montharville